

Pessoas
Frederick Rolfe (1860 - 1913), escritor, artista e fotógrafo britânico
John Rolfe (1585 — 1622) foi um explorador britânico
Robert Allen Rolfe, botânico britânico especialista em orquídeas
Thomas Rolfe (1615 — 1675),  filho de Pocahontas e de John Rolfe

Localidades

Rolfe (Iowa)

Desambiguações de sobrenomes

da:Rolf